Гамель — фамилия. Известные носители:

 Гамель, Иосиф Христианович  (1788—1862) — российский учёный, химик-технолог. Доктор медицины.
 Гамель, Луи-Эрнест (1826—1898) — французский публицист и историк.